Арси:
 Арси — одна из бывших провинций Эфиопии, со столицей в городе Асэлла, включена в состав региона Оромия в 1995 году.
  — одна из зон региона Оромия в Эфиопии.
  — одна из зон региона Оромия в Эфиопии.
 Арси — коммуна во Франции, департамент Арденны.
  — коммуна во Франции, департамент Уаза.
 женщина-автобот

См. также 
 Д’Арси

Примечания